Berasategui ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Berasategui (* 1973), spanischer Tennisspieler 
 Virginia Berasategui (* 1975), baskische Triathletin